

Cinema e televisão 
 Vida Nova — telenovela brasileira da década de 1980
 Vida Nova (programa de televisão) — talk show português
 Dodge City (filme) — filme de 1939 de faroeste com Errol Flynn exibido em Portugal como Vida Nova

Outro 
 Vida Nova (Sapopema) — distrito no estado do Paraná, Brasil
 Vida Nova (política) — partido português
 Rádio Vida Nova — emissora de rádio brasileira de Jaboticabal, São Paulo

Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de política
Desambiguações de rádio